Шантийи () — кантон во Франции, находится в регионе О-де-Франс, департамент Уаза. Входит в состав округа Санлис.

История 
До 2015 года в состав кантона входили коммуны Апремон, Гувьё, Куа-ла-Форе, Ламорле, Сен-Максимен и Шантийи.

В результате реформы 2015 года   состав кантона был изменен. В его состав вошли отдельные коммуны упраздненного кантона Нёйи-ан-Тель.

Состав кантона с 22 марта 2015 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2018 г.):

 Апремон (654 чел.)
 Боран-сюр-Уаз (2 156 чел.)
 Гувьё (9 023 чел.)
 Круи-ан-Тель (1 106 чел.)
 Куа-ла-Форе (3 954 чел.)  
 Ламорле (8 823 чел.)
 Ле-Мений-ан-Тель (2 217 чел.)
 Морангль (378 чел.)
 Сен-Максимен (2 872 чел.)
 Шантийи (11 001 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Эмманюэлю Макрону 33,2 % голосов против 21,2 % у Марин Ле Пен и 14,5 % у Жана-Люка Меланшона; во 2-м туре в кантоне победил Макрон, получивший 61,0 % голосов. (2017 год. 1 тур: Франсуа Фийон – 30,5 %, Эмманюэль Макрон – 24,5 %, Марин Ле Пен – 19,4 %, Жан-Люк Меланшон – 13,1 %; 2 тур: Макрон – 66,9 %. 2012 год. 1 тур: Николя Саркози – 39,4 %, Франсуа Олланд – 19,7 %, Марин Ле Пен – 17,9 %; 2 тур: Саркози – 64,2 %).

С 2021 года кантон в Совете департамента Уаза представляют мэр города Шантийи Изабель Войтовьез (Isabelle Wojtowiez) и мэр города Гувьё Патрис Маршан (Patrice Marchand) (оба – Республиканцы).

Ссылки 

Кантоны департамента Уаза